Siao est un nom de famille chinois :
 Josephine Siao, actrice hongkongaise.

SIAO est un sigle pouvant désigner :
 Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, au Burkina Faso ;
 Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, des services sociaux, en France, chargés des problématiques liées à l’hébergement des personnes sans-domicile.

Voir aussi 
 Sião est le nom portugais de Sion dans la Bible ;
 Monte Sião, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais.